Pseudobranchiomma ceratodaula är en ringmaskart som först beskrevs av Ludwig Karl Schmarda 1861.  Pseudobranchiomma ceratodaula ingår i släktet Pseudobranchiomma, och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade.

Källor 

Havsborstmaskar
ceratodaula